Рафаил Моисеевич Холодов (настоящая фамилия Цеймах; 1900—1975) — советский театральный актёр и режиссёр.

Биография 
В начале 20-х годов XX века работал в ростовском театре «Театральная мастерская».
Принадлежит к первой плеяде звёзд московского Театра Сатиры.

Военнопленный. В 1945 г., незадолго до окончания войны, находясь в Германии, был разоблачён как еврей, однако благодаря лжесвидетельствам ряда актёров, в том числе В. Токарской, которая назвала себя его женой, остался жив.

После войны репрессирован. Находился в ссылке в Воркуте, там же, в Воркутинском драматическом театре им был поставлен спектакль «Русский вопрос» по К. Симонову и «Беспокойное счастье» по Ю. Милютину.

В 1954 году был освобождён и реабилитирован.

Признание и награды

Творчество 
 Свадьба с приданым (комедия, 1950—1952) — Николай Курочкин

Примечания

Ссылки 
 80 лет Театру Сатиры
 Голливуд начинался в Ростове
 Без грима

Родившиеся в Ростове-на-Дону
Актёры России
Актёры СССР
Театральные режиссёры России
Театральные режиссёры СССР
Персоналии:Московский театр сатиры
Репрессированные в СССР